Лилье — фамилия. Известные носители:
 Лилье, Владимир Александрович (1855—1925) — офицер Российского императорского флота, полярный исследователь, участник русско-японской войны, вице-адмирал.
 Лилье, Карл Матвеевич (1797—1879) — генерал-лейтенант, участник Наполеоновских войн и подавления польского восстания 1831 года.
 Лилье, Лев Владимирович (1929—1974) — советский архитектор, автор проектов ряда станций Московского метрополитена.
 Лилье, Михаил Иванович (1868—1941) — русский военный инженер, автор воспоминаний.
 Лилье, Пеэтер (1950—1993) — эстонский дирижёр.